АО «Росагролизинг» — российская агропромышленная лизинговая компания в форме акционерного общества с государственным участием в уставном капитале.
Основная деятельность — финансовая аренда (лизинг) оборудования и техники хозяйствующим субъектам (отечественным сельхозтоваропроизводителям), действующим в сфере агропромышленного комплекса и его отраслях (резидентам Российской Федерации).

История 
АО «Росагролизинг» было основано в феврале 2001 года для реализации программы государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, и изменения системы предоставления государственных средств на лизинг сельскохозяйственной техники.

С 2008 года компания является исполнителем Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (на 2008—2012 годы и на 2013—2020 гг.), по обеспечению регионов России племенным скотом, животноводческим оборудованием и сельскохозяйственной техникой в комплексе.

С 2012 г. АО «Росагролизинг» начало реализацию общероссийской Программы обновления парка сельхозтехники. За период реализации программы обновления (по состоянию на конец 2019 г.) поставлено более 10 тыс. ед. на сумму 36,3 млрд руб. С 2019 года в рамках Программы обновления парка сельхозтехники отменены региональные квоты, что позволяет аграриям всех субъектов РФ эффективно обновить текущий парк сельхозтехники на выгодных условиях лизинга.

В 2019 г. была утверждена Стратегия развития АО «Росагролизинг» до 2024 года, благодаря которой АО «Росагролизинг» существенно нарастило объëмы бизнеса, диверсифицировало деятельность, начало оптимизацию и цифровизацию.

Деятельность 
Поставка современных средств производства и модернизация основных производственных фондов сельхозтоваропроизводителей производится за счет средств уставного капитала.

АО «Росагролизинг» является крупнейшей лизинговой компанией в АПК (занимает 1-е место в сегменте агролизинга). Номенклатура предлагаемых АО «Росагролизинг» предметов лизинга — свыше 17 000 наименований, а количество поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования — свыше 350.

С 2012 г. АО «Росагролизинг» выступает организатором чемпионата России по пахоте.

В 2009 г. при содействии АО «Росагролизинг» Россия вступила во Всемирную пахотную организацию

С 2013 г. Россия является членом Европейской пахотной федерации.

АО «Росагролизинг» входит в десятку крупнейших лизинговых компаний и абсолютный лидер в сегменте аграрного лизинга.

По итогам исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт» за 2020 год, АО «Росагролизинг» стал абсолютным лидером среди компаний, занимающихся лизингом в сфере сельского хозяйства.

Руководство 

С момента основания и до 2009 года компанией руководила Елена Скрынник.
После её назначения министром сельского хозяйства, с апреля 2009 по январь 2010 года компанией руководил Леонид Орсик.
С февраля 2010 по август 2018 года компанией руководил Валерий Назаров.
С августа 2018 года компанией руководит Павел Косов.

Председателем совета директоров АО «Росагролизинг» является Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

По состоянию на январь 2022 года в совет директоров АО «Росагролизинг» входят:

 Хатуов Джамбулат Хизирович — Председатель Совета директоров АО «Росагролизинг».
 Косов, Павел Николаевич — Генеральный директор АО «Росагролизинг».
 Гусаков Владимир Анатольевич — Член совета директоров Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АО).
 Самойлова Надежда Сергеевна — Член Совета директоров АО «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ».
 Эскиндаров Михаил Абдурахманович — Президент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
 Корчевой Евгений Анатольевич — директор центра ООО «Центр цифровых технологий».
 Разин Андрей Викторович — заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
 Сергеев Дмитрий Геннадьевич — Генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания».

См. также 
Бажанов, Алексей — бывш. заместитель министра сельского хозяйства России (2009—2010), фигурант дела о хищении средств «Росагролизинга» на 10 млрд рублей (2013).

Примечания

Ссылки 
 
 Онлайн сервисы АО «Росагролизинг»
 Росагролизинг внедрил «конвейер заявок»
 Коммерсант (интервью, декабрь 2019): Павел Косов "Отечественная техника конкурентна до тех пор, пока на нее есть спрос // Коммерсантъ
 Дмитрий Медведев пообещал «Росагролизингу» долгий фронт работы // Российская газета, июль 2019

Агропромышленный комплекс России
Государственные компании России
Лизинговые компании